Desa Gunungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 112,63), Jawa Timur, 
 Desa Gunungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,18), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar